Josef Vogt (1884–1967) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Josef Vogt (1897–1947) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Josef Vogt (1908–1996) – niemiecki polityk